Рябинов — русская фамилия. Женская форма — Рябинова.

Известные носители:
 Рябинов, Андрей Васильевич (1889—1918) — красногвардеец, солдат отдельного батальона войск ВЧК при Рязгубчека, погибший в ходе самосуда толпы в селе Спас-Клéпики 1 июля 1918 года.
 Рябинов, Константин Валентинович (род. 1964) — музыкант-авангардист, один из основателей группы «Гражданская оборона».